Гран-при Японии  года — гонка Формулы-1, состоялась 9 октября 2005 года на трассе Судзука (префектура Миэ, Япония).

Отчет 
Фернандо Алонсо участвовал в предпоследней гонке уже в ранге чемпиона мира. В середине квалификации пошёл дождь, и поул выиграл Ральф Шумахер, так как лидеры сезона, выезжая на квалификационный круг в порядке, обратном финишу прошлой гонки, попали под дождевые условия. В гонке погода была сухой, что дало преимущество в скорости гонщикам McLaren, задача которых осложнялась стартом с 17-го и 18-го мест.

Но уже в конце 1-го круга автомобиль Монтойи был выбит с трассы Жаком Вильнёвом. Райкконен медленно прорывался наверх, в то время, как Алонсо поднялся с 16-го на 10-е место уже концу 1-го круга.

После 1-го пит-стопа Ральф Шумахер уступил лидерство, которое перешло к Физикелле, который создал себе комфортный отрыв. Но к концу гонки, Райкконен, выйдя на 2-е место, стал догонять Физикеллу, догнал и на последнем круге совершил эффектный обгон, выиграв гонку при старте с 17-го места.



Квалификация

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Кими Райкконен; 1:31,540 (44 круг).
 Круги лидирования: Ральф Шумахер 1-12 (12); Джанкарло Физикелла 13-20, 27-38, 46-52 (27); Дженсон Баттон 21-22, 39-40 (4); Дэвид Култхард 23 (1); Михаэль Шумахер 24-26 (3); Кими Райкконен 41-45, 53 (6)
 Такума Сато дисквалифицирован за столкновение с Ярно Трулли.
 25 секунд добавлено к результату Жака Вильнёва за столкновение с автомобилем Монтойи.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 9 октября
Октябрь 2005 года
Спорт в Японии в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке